Menlo Park — város Kalifornia államban
 Menlo Park — település New Jersey államban, itt volt Edison kutatólaboratóriuma